Enkenbach kann stehen für:

 Enkenbach, Ortsteil der Gemeinde Enkenbach-Alsenborn im Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz.
 Enkenbach (Speyerbach), linker Zufluss des Speyerbachs beim Ortsteil Speyerbrunn der Gemeinde Elmstein im Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Kloster Enkenbach, aufgehobenes Prämonstratenserinnenkloster in Enkenbach im Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:

 Engenbach
 Entenbach